Kerry Ellis-Toddington (né le  à Regina, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur issu des Golden Knights de Clarkson, il commence sa carrière professionnelle avec les Renegades de Richmond dans la East Coast Hockey League. Il y joue quelques saisons avec de quitter pour jouer en Allemagne et au Danemark.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||37 ||0 ||12 ||12 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Golden Knights de Clarkson||NCAA ||34 ||3 ||17 ||20 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Golden Knights de Clarkson||NCAA ||34 ||4 ||18 ||22 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Golden Knights de Clarkson||NCAA ||37 ||7 ||24 ||31 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Renegades de Richmond ||ECHL ||47 ||2 ||15 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||27 ||6 ||7 ||13 ||25 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2002-2003 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||72 ||9 ||26 ||35 ||30 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2004-2005 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||72 ||9 ||33 ||42 ||40 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||REV Bremerhaven ||2. Bundesliga ||40 ||3 ||17 ||20 ||32 ||11 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2006-2007 ||REV Bremerhaven ||2. Bundesliga ||51 ||10 ||31 ||41 ||70 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2007-2008 ||Nordsjælland Cobras ||AL-Bank ligaen ||18 ||0 ||4 ||4 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||EV Ravensburg ||2. Bundesliga ||26 ||4 ||10 ||14 ||8 ||4 ||0 ||5 ||5 ||6
|-
|2008-2009 ||EV Ravensburg ||2. Bundesliga ||41 ||6 ||24 ||30 ||28 ||11 ||0 ||4 ||4 ||40
|-
|2009-2010 ||EV Ravensburg ||2. Bundesliga ||46 ||3 ||26 ||29 ||30 ||11 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2010-2011 ||Prairie Thunder de Bloomington ||LCH || 34|| 5|| 13|| 18|| 18|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références

Voir aussi

Naissance en septembre 1979
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur du Rungsted Ishockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du REV Bremerhaven